La temporada de 1976 del Campionat del món de motociclisme fou la 28a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Fou l'última edició en què la cursa més antiga del món, el TT de l'Illa de Man, fou puntuable. D'altra banda, ja feia anys que els principals pilots no hi participaven pel risc que suposava córrer aquesta cursa.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1976